Елара може да се отнадя до:
 Елара — фигура от древногръцката митология.
 Елара – естествен спътник на Юпитер.